Шерстобитов — русская фамилия.

Известные носители 
 Шерстобитов, Александр Павлович (1927—2005) — советский передовик производства в радиотехнической промышленности, Герой Социалистического Труда (1966).
 Шерстобитов, Алексей Львович (род. 1967) — член Медведковской ОПГ, известный как «Лёша-Солдат».
 Шерстобитов, Виктор Павлович (род. 1929) — советский и киргизский историк, заслуженный деятель науки Киргизской ССР (1974), академик АН Киргизской ССР (1984).
 
 Шерстобитов, Иван Петрович (1917—1978) — участник Великой Отечественной войны, полный кавалер ордена Славы.
 Шерстобитов, Николай Трофимович (1922—1944) — участник Великой Отечественной войны, Герой Советского Союза.
 Шерстобитов, Сергей Максимович (1925—1968) — военный лётчик Липецкого авиагарнизона, майор.